Carrollton (Alabama)
 Carrollton (Geòrgia)
 Carrollton (Illinois)
 Carrollton (Kentucky)
 Carrollton (Mississipí)
 Carrollton (Missouri)
 Carrollton (Ohio)
 Carrollton (Texas)
 North Carrollton, població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 New Carrollton, població dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 South Carrollton, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 West Carrollton City, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio